Bergara steht für:

 Bergara (Gipuzkoa) (spanisch Vergara), Gemeinde im spanischen Baskenland
 Bergara (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Bergara, spanischer Waffenhersteller, Bergara International, Dikar S.Coop., in Bergara (Gipuzkoa)

Bergara ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Bergara (1895–??), argentinischer Gewichtheber
 Federico Bergara (* 1971), uruguayischer Fußballspieler
 Gonzalo Bergara (* 1980), argentinischer Jazz- und Bluesmusiker
 Ignacio Bergara (1940–2004), uruguayischer Fußballspieler
 Iñaki Bergara (* 1962), spanischer Fußballtorhüter
 Luis Alfredo Sica Bergara (* 1946), uruguayischer Diplomat
 Mario Bergara (* 1965), uruguayischer Ökonomist und Minister
 Mario Castro Bergara (1931–2011), uruguayischer Musiker und Dichter
 Mario Ludovico Bergara (1937–2001), uruguayischer Fußballspieler
 Markel Bergara (* 1986), spanischer Fußballspieler